Edogawa (rivier), rivier in Japan
 Edogawa (wijk), een van de 23 speciale wijken van Tokio